Jan-Erik Silfverberg, švedski hokejist, * 21. januar 1953, Švedska.

Silfverberg je v švedski ligi igral za kluba Hofors HC in Brynäs IF, s katerim je v enajstih zaporednih sezonah osvojil štiri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1971/72, 1975/76, 1976/77 in 1979/80. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1977, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Hofors HC
| Švedska 2. liga
| 70/71
|
| 13
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 0
| 7
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 3
| 7
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 34
| 2
| 16
| 18
|
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 5
| 8
| 13
|
| 26
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 0
| 5
| 5
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 34
| 2
| 2
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 31
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 35
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 381
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 124
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hofors HC
Hokejisti Brynäs IF